Embarcadero Delphi (раніше Borland Delphi) — середовище розробки програмного забезпечення.
 Delphi (мова програмування) — одна з реалізацій об'єктно-орієнтованої мови програмування Object Pascal.
 Delphi Corporation — компанія, виробник автокомплектуючих.

Див. також 
 Дельфи — місто в Греції.
Дельфи